L'arbre généalogique de la , fondée par Ramsès , est complexe et incomplet. Ne sont représentés que les acteurs majeurs de la dynastie. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Index égyptologique
XIXe dynastie égyptienne
19